Santo Amaro da Imperatriz kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Amaro da Imperatriz (ort), Santa Catarina, 
 Santo Amaro da Imperatriz (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar